

Cinema
Bad News – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran 
Bad News – cortometraggio del 2004 diretto da Christian Roesch
Bad News – cortometraggio del 2008 diretto da Theo Davies

Musica
Bad News – gruppo musicale britannico